Seyssel je ime dveh krajev v Franciji:

 Seyssel, občina v departmaju Ain,
 Seyssel, občina v departmaju Haute-Savoie.

Glej tudi 
 Seyssel (AOC), belo vino s kontroliranim poreklom iz Savoje;
 Maison de Seyssel, stara plemiška družina iz Savoje.